Ямалетдинов — татарская и башкирская фамилия. Известные носители:

 Ямалетдинов, Ильис Миниахметович (1936—2022) — башкирский художник декоративно-прикладного искусства.
 Ямалетдинов, Мавлетбай Байгильдеевич (1947—2020) — башкирский поэт, писатель, журналист, педагог, общественный деятель, редактор, сценарист.
 Ямалетдинов, Шагий Ямалетдинович (1914—1968) — участник Великой Отечественной войны, гвардии старшина, Герой Советского Союза.

См. также 
 Ямалтдинов, Ильшат Аглямович (род. 1965) — советский и российский биатлонист.